William Barrett peut faire référence à :

  (1733-1789), antiquaire
  (-1584), consul britannique à Alep
 William Barrett (1913–1992), philosophe américain
  (1880–1956)
  (1896–1976), personnalité politique
  (William E. Barrett, né en 1929)
  (1900–1986), écrivain
  (1858–1906)
  (1844–1925), physicien britannique
  (1866–1941), juge fédéral américain
  (1855–1916), personnalité politique américaine
  (1878–1953)

Voir aussi 
 
  (1823–1889)
  (fl. 1579–1595)
  (1902–1993)

Homonymie de personnes